«Приветствие Диксона» () — немой короткометражный фильм Уильяма Диксона, снятый в лаборатории Томаса Эдисона при помощи первого работоспособного варианта кинетографа с горизонтальным ходом 19-мм киноплёнки.

В этом фильме Диксон жестикулирует шляпой, приветствуя зрителей. Впервые фильм был показан 20 мая 1891 года участницам Национальной организации женских клубов США. Считается одним из первых фильмов в истории кинематографа, и возможно, первым, снятым на перфорированную киноплёнку. За полтора года до его премьеры короткий киноролик «Сцена в саду Раундхэй» был снят на рулонную фотобумагу изобретателем Луи Лепренсом.

Существующая легенда о том, что этот фильм был первым звуковым, скорее всего является исторической путаницей. Первым фильмом с синхронной фонограммой для кинетофона считается «Экспериментальный звуковой фильм Диксона», созданный предположительно в 1894 или 1895 году.

В ролях 
 Уильям Диксон

См. также 
 :en:The Dickson Experimental Sound Film
 Шалости

Примечания

Литература 
 

Фильмы Уильяма Диксона
Документальные фильмы США
Фильмы США 1891 года
Чёрно-белые фильмы США
Короткометражные фильмы США
Немые документальные фильмы
Чёрно-белые документальные фильмы
Короткометражные фильмы 1890-х годов